

Apuramento de Campeão
{{Round8

||CS Madeira| 0 |Col. João Barros| 2
||CA Leça| 0 |Madeira SAD| 2
||Maiastars| 1 |Alvarium| 2
||Santa Joana| 0 |Colégio Gaia| 2

||Col. João Barros| 0 |Madeira SAD| 2
||Alavarium| 2 |Colégio Gaia| 0

||Madeira SAD| 3 |Alavarium| 0
}}

<center>Resultados da Final

Semi-finais 5º-8º lugar

5º lugar

7º lugar

Eliminação

ASS Assomada e ARC Alpendorada descem à 2ª divisão

Acadêmico FC e CS Juventude Mar sobem à 1ª divisão

1ª Fase

Referência
http://portal.fpa.pt/fap_portal/do?com=DS;1;111;+PAGE(2000070)+COD_COR_CAIXA(2)+K-CATEGORIA(298)+K-ID(4647);

Campeonato Português de Andebol Feminino
Andebol de 2015 em Portugal
Andebol de 2016 em Portugal